Коммунистическая партия Киргизии может означать:
 Коммунистическая партия Киргизии — партия в составе КПСС, правящая в Киргизской ССР.
 Партия коммунистов Киргизии (ПКК) — создана в 1992 году, входит в СКП-КПСС.
 Коммунистическая партия Кыргызстана (КПК) — создана в 1999 году в результате откола от ПКК.